Бусоль — геодезичний прилад.
 Артилерійська бусоль
 Бусоль — протока в Тихому океані.
 «Бусоль» () — один з двох кораблів експедиції Ж.-Ф. Лаперуза.

Див. також 
 Гіробусоль маркшейдерська